Koberger ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Koberger (1440–1513), deutscher Buchdrucker und Buchhändler
 Gebhard Koberger (1909–1997), österreichischer Abt

Siehe auch:
 Coberger
 Koberg (Begriffsklärung)
 Coberg